Rote Reihe bezeichnet 

 eine Reihe von Taschenkrimis aus dem Goldmann Verlag
 die Gebäudegruppe Schulenburger Landstraße 167–225 in Hannover-Hainholz

Rote Reihe ist der Name folgender Straßen

 Rote Reihe (Hannover), vormals auch Rothenreihe genannt, historische Straße in Hannover, Stadtteil Calenberger Neustadt